Йёста Даниельссон (; 24 июня 1912 — 17 ноября 1978) — шведский шахматист.

В 1933 году поделил первое место на неофициальном чемпионате Швеции по шахматам в Лунде. Чемпион Швеции 1955 года.

В составе национальной сборной участник 4-х Олимпиад (1935—1939, 1952).

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Швеции